Ingelheim ist

ein Ortsname:
 Ingelheim am Rhein, Stadt am Rhein in Rheinland-Pfalz
 Ingelheim, bis 1938 Salleschen, auch: Saleschen, Gut bzw. Domäne im Kreis Ortelsburg, Ostpreußen, seit 1945: Zalesie (Dźwierzuty), Dorf im Powiat Szczycieński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Ingelheim, Vorwerk im Kreis Ortelsburg, Ostpreußen, nach 1945: Maniny, untergegangener Ort im Powiat Szczycieński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

ein Familienname:
 Ingelheim (Adelsgeschlecht)

Namensträger:
 Albrecht Graf von Ingelheim (1944–2006), deutscher Kommunalpolitiker
 Anselm Franz von Ingelheim (1683–1749) (1683–1749), Würzburger Fürstbischof (1746–1749)
 Anton Dietrich Carl von Ingelheim (1690–1750), Reichsgraf, Chorbischof, Statthalter und Diplomat im Kurfürstentum Trier
 Franz Adolf Dietrich von Ingelheim (1659–1742), Reichskammerrichter
 Karl Philipp zu Ingelheim (1740–1803), Oberamtmann in Königstein und Kurmainzer Rat
 Philipp von Ingelheim († 1431), deutscher Ritter
 Hans Flücke († 1492 oder 1493), auch Hans von Ingelheim, Dombaumeister

Siehe auch:
 Universalsynode von Ingelheim begann am 7. Juni 948 in der damaligen Remigiuskirche in Ingelheim
 Von Ingelheim’sches Palais, Palais in der Hausergasse 19 der Altstadt von Wetzlar im Lahn-Dill-Kreis in Hessen